Streamline peut désigner :

 Adobe Streamline, programme créé par Adobe Systems ;
 Streamline Pictures, compagnie de distribution américaine spécialisée dans le doublage d'animes ;
 Streamline Studios, studio néerlandais spécialisé dans le développement vidéoludique ;
 Streamline (comics), super-héros fictif ;
 Streamline, film australien de 2022.

Musique 
 Streamline, groupe composé notamment de Brian Ireland de Something Corporate
 Streamline, single makina composé par le groupe Newton
 Streamline, chanson de Pendulum, exposée dans l'album Hold Your Colour
 Streamline, chanson de From Autumn to Ashes, exposée dans l'album Abandon Your Friends

Homonymie